Алексей Марченко:
 Марченко, Алексей Андреевич (род. 1955) — украинский политик.
 Марченко, Алексей Игоревич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Марченко, Алексей Николаевич (род. 1970) — российский историк Церкви, протоиерей.
 Марченко, Алексей Пахомович (1938—2017) — фрезеровщик завода бумагоделательных машин (г. Ижевск), Герой Социалистического Труда.